Ву́лиця Я́кова Степово́го — назва вулиці у різних населених пунктах України.

Вулиця Якова Степового — вулиця в Києві.
 Вулиця Якова Степового — вулиця у Львові.

Вулиці, названі на честь людей